Tamborilense – abitanti di Tamboril (Brasile)
Tamborilense – abitanti di Tamboril do Piauí